Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ricardo Acioly e Wojciech Fibak erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Acioly con Luiz Mattar e Fibak con Henri Leconte.

Acioly e Mattar hanno perso nel 1º turno contro Mark Dickson e Jorge Lozano, così come Fibak e Leconte contro Petr Korda e Diego Nargiso.

Mel Purcell e Tim Wilkison hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Emilio Sánchez e Javier Sánchez.

Teste di serie
 Jan Gunnarsson /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd /  Jonas Svensson (primo turno)
 Stanislav Birner /  Jaroslav Navrátil (quarti di finale)
 Emilio Sánchez /  Javier Sánchez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1987